Talang peut désigner :

 Mont Talang, volcan actif localisé au centre de l'île de Sumatra, en Indonésie
 District de la province de Phuket, Thaïlande
 District à Candaba (Pampanga), Philippines
 Talang, une émission de télévision basée sur celui d'America's Got Talent.

Homonymie